Termenul „Coli” se poate referi la:

Denumiri geografice
Coli, Emilia-Romagna, comună în provincia Piacenza, Italia

Biologie
Balantidium coli, un protozoar care poate produce dizenterie
Campylobacter coli, o bacterie aerobă
Escherichia coli (E. coli), o bacterie intestinală gram-negativă
Taeniae coli, o specie de viermi intestinali
Polyposis coli, o boală ereditară intestinală
Pneumatosis intestinalis, o boală rară a tubului digestiv
Plica semilunaris coli, o boală benignă a intestinului gros
Melanosis coli, sau intestin gros pătat, neimportant pentru patologie

Nume de persoane
François Coli (1881–1927), pilot francez